«Ещё не ве́чер» — дневная информационно-развлекательная программа, выходившая на телеканале «REN-TV» с 14 сентября 1997 года по 6 марта 1998 года дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Всего было выпущено в эфир 38 передач. Среди гостей и участников программы — Эдуард Назаров, Нина Ерёмина, Юрий Мамин, Эльдар Рязанов, Михаил Ульянов, Григорий Чухрай, Владимир Молчанов, Виталий Манский, Юрий Рост, Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Геннадий Хазанов, Григорий Горин, Владимир Спиваков, Сергей Корзун, Пётр Фёдоров, Ирина Мишина, Андрей Иллеш, Ирена Лесневская, Дмитрий Лесневский и другие.

Список эпизодов

№ 1. Пилотный выпуск (1997)

№ 2. Сергей Корзун (1997) 
 Гость программы журналист Сергей Корзун и передача «За и против».

№ 3. «Белый попугай». Памяти Юрия Никулина (1997) 
 Гость программы передача «Клуб „Белый попугай“». Выпуск посвящён памяти Юрия Никулина.

№ 4. Новости на РЕН ТВ: Пётр Фёдоров, Ирина Мишина, Василий Гатов, Андрей Иллеш (1997) 
 В программе — как устроена Служба информации РЕН ТВ: Пётр Фёдоров, Ирина Мишина, Василий Гатов, Андрей Иллеш, а также «Шок-шоу» с Наталией Абола.

№ 5. Андрей Дементьев (1997) 
 Гость программы кинокритик Андрей Дементьев.

№ 6. Нина Ерёмина (1997) 
 Гость программы спортивный комментатор Нина Ерёмина.

№ 7. Эдуард Назаров (1997) 
 Гость программы мультипликатор и режиссёр Эдуард Назаров и передача «Анимация от А до Я».

№ 8. Виталий Манский (1997) 
 В программе — режиссёр Виталий Манский с рассказом о Каннском телерынке, а также шоу барабанщиков с Дэннисом Чэмберсом и Ришадом Шафиевым.

№ 9. Элла Митина (1997) 
 Гость программы режиссёр Элла Митина и передача «Завтра начинается сегодня».

№ 10. Лучшие передачи и фильмы РЕН ТВ (1997) 
 В программе передачи и фильмы — «Леон-киллер», «Парижские тайны Эльдара Рязанова», «Шокирующая Азия», «Авария», «Шок-шоу», «Смертельные страсти», «Закат — убежище вампиров», «Чёртова служба в госпитале МЭШ».

№ 11. Виктор Азеев (1997) 
 Гость программы художник-мультипликатор Виктор Азеев.

№ 12. Ретроспектива Клода Шаброля и другие фильмы (1997) 
 В программе — ретроспектива режиссёра Клода Шаброля: фильм «Мерзавки», документальный фильм «Сага о французском шансонье. Жильбер Беко», фильмы «Брак по любви», «Двое полицейских», «Жажда золота», а также Андрей Дементьев, Александр Шпагин и Алексей Николов с ответами на вопросы телезрителей.

№ 13. Александр Шпагин (1997) 
 Гость программы кинокритик Александр Шпагин.

№ 14. 7 ноября. 80 лет Великой Октябрьской социалистической революции (1997) 
 Выпуск посвящен 80-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В программе — Виталий Манский, Григорий Чухрай, Сергей Корзун о премьере на канале REN-TV фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли», Октябрьской революции и фашизме, передача Степана Киселёва «Скандалы, слухи, расследования» о человеке, влюбленным в революцию, разведчиком Николаем Леоновым, Алесандр Шпагин о фильме «Любовь Яровая», а также Элла Митина и передача «Детский вопрос».

№ 15. Юрий Рост (1997) 
 Гость программы фотограф и журналист Юрий Рост.

№ 16. Эльдар Рязанов и Михаил Ульянов (1997) 
 В программе — юбилеи Эльдара Рязанова и Михаила Ульянова, художественные фильмы «Самый последний день», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Болтает, крадёт, иногда убивает», «Преступник», документальный фильм Вима Вендерса «Молния над водой, или Фильм Ника», а также программа «Шок-шоу» Наталии Абола.

№ 17. Михаил Карасиков и Тофик (1997) 
 Гости этой программы Михаил Карасиков и инопланетный зверь Тофик.

№ 18. Ультиматум телезрителей и взорванная бомба (1997) 
 В программе — художественные фильмы «Дни хирурга Мишкина», «По Руси», «Звёздные врата», «Ловец преступников», «Денежная ловушка», документальные фильмы «Питер Брейгель Старший», «Коро», «Дело Мане», а также рассказ о взорванной бомбе в помещении вещателя телеканала REN-TV в Нижнем Тагиле и найденной записке с ультиматумом.

№ 19. Фильмы о любви (1997) 
 В программе фильмы о любви — «Животная любовь» Ульриха Зайдля, «Частные коллекции» Валериана Боровчика, «За облаками» Микеланджело Антониони, «С течением времени» Вима Вендерса, «Дорога домой» Александра Сурина, «От всего сердца» Фрэнсиса Форда Коппола, «Всё стало вокруг голубым», «Пятьдесят лет молчания», «Смерть в ночи», передача «Домашний концерт» памяти Булата Окуджавы, а также «Шок-шоу» Наталии Абола. В программе принимают участие Андрей Дементьев, Александр Шпагин и Михаил Кочетков.

№ 20. Фестиваль финского кино (1997) 
 В программе — Фестиваль финского кино и фильмы «Илья Мусин» Марьяны Мюккянен, «Свидетели» Илоны Лаурикайнен, а также рассказ Рейо Никкиля и Илоны Лаурикайнен о фильмах Фестиваля. Андрей Дементьев и Александр Шпагин представляют фильмы недели: «С течением времени» Вима Вендерса, «Приманка» Бертрана Тавернье, «Логово белого червя» Кена Рассела, «Сексуальная одержимость», «Элиза», «Урок литературы», «Таинственная стена», «Адам и Хева». В программе также награждение Наталии Абола призами «Лучшая ведущая ток-шоу» и «Приз зрительских симпатий» на II Открытом российском телефоруме в Сочи.

№ 21. Юрий Мамин, Михаил Кочетков (1997) 
 Гости этой программы автор и исполнитель песен Михаил Кочетков и режиссёр Юрий Мамин.

№ 22. Тофик и Михаил Карасиков (1997) 
 В этом выпуске — Михаил Карасиков и инопланетный зверь Тофик в программе «Мишанина», фильм Кена Рассела «Логово белого червя», документальный фильм Фило Брегштейна о Пьере Паоло Пазолини «Кто скажет правду умрёт», фильм «Приманка» Бертрана Тавернье, документальный фильм «Меж двух миров» и «Шок-шоу» с Наталией Абола.

№ 23. Александр Нехорошев. «Вокруг Kремля» (1997) 
 Гость программы — Александр Нехорошев, художественный руководитель передачи «Вокруг Кремля». Также в выпуске — Пётр Фёдоров и программа «Реноме», фильмы «Северный экспресс. Третий класс», «Драгоценная находка», продюсер спортивных программ REN TV Алексей Николов о лыжнике Вячеславе Веденине.

№ 24. Фильмы и передачи (1997) 
 В программе — фильмы «Между ангелом и бесом», «Месяц август», «Подставные убийства», «Урок литературы», «Сексуальная одержимость», «Прощайте, друзья», передача «Вокруг Кремля» с Русланом Хасбулатовым и Олегом Попцовым, а также «Шок-шоу» Наталии Абола.

№ 25. «Секретные материалы». Эксклюзивные интервью (1997) 
 В программе — сериал «Секретные материалы»: эксклюзивные интервью с Дэвидом Духовны, Джиллиан Андерсон, Крисом Картером, рассказ Сергея Спиридонова о сериалах «Двое» и «Семейка Манстров», документальный фильм «Человек, который украл Чаплина», фильм «Орден Орла», передачи «Домашний концерт», «Клуб «Белый попугай»».

№ 26. Новогодний выпуск (1997) 
 В программе — новогодние поздравления программ «1/52», «За и против», «Реноме», а также Ольги Ивановой, Сергея Корзуна, Петра Фёдорова, Савика Шустера и Виталия Манского.

№ 27. Телеканалу РЕН ТВ 1 год (1998) 
 В программе — телеканал REN-TV: год в эфире. Андрей Дементьев, Александр Шпагин и Сергей Спиридонов представляют фильмы и сериалы января — «Париж. Техас», «Небо над Берлином» Вима Вендерса, «Мясник», «Кровавая свадьба» Клода Шаброля, а также «Кровь и песок», «Класс 1999», «Луна-44», «Под подозрением», «Потрясение», «Маяковский смеётся», «Арена», «Сашка», «Скорый поезд», «Мачеха», «Принцесса цирка», «Золотая мина», «Трое в лодке, не считая собаки», «Альфред Хичкок представляет», «Академия моделей», «Наследница».

№ 28. Старый Новый Год с РЕН ТВ (1998) 
 В программе новогодняя ночь с создателями и гостями канала REN TV — Иреной Лесневской, Дмитрием Лесневским, Владимиром Молчановым, Эльдаром Рязановым, Юрием Ростом, Владимиром Давыденко, Виталием Манским, Юрием Маминым, Людмилой Гурченко, Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Геннадием Хазановым, Григорием Гориным, Романом Карцевым, Михаилом Кочетковым, Сергеем Корзуном, Петром Фёдоровым, Ириной Мишиной, Андреем Иллешем, Василием Гатовым и другими.

№ 29. Новости РЕН ТВ (1998) 
 В программе — Пётр Фёдоров о службе информационного вещания, Евгений Любимов о спортивных программах, а также сериал «Наследница» и фильм «Кровь и песок».

№ 30. Новые программы, фильмы, сериалы на канале РЕН ТВ (1998) 
 В программе — Пётр Фёдоров о службе информационного вещания, Евгений Любимов о спортивных программах, Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», а также сериал «Наследница», фильмы «Кровь и песок», «Леди в голубом», «Сила вторжения».

№ 31. К 60-летию Владимира Высоцкого (1998) 
 В программе — Элла Митина о детском ток-шоу «Советские сказки детям до 16-ти», к 60-летию Владимира Высоцкого фильм «Их двое» и передача «Домашний концерт», Александр Нефёдов о программе «Ваш адвокат», а также сериал «Альфред Хичкок представляет».

№ 32. «Советские сказки детям до 16-ти» (1998) 
 В программе — Элла Митина о детском ток-шоу «Советские сказки детям до 16-ти», Александр Нефёдов о программе «Ваш адвокат», сериалы «Кордье», «Альфред Хичкок представляет», а также криминальная драма Клода Шаброля «Кровавая свадьба».

№ 33. Как устроиться работать на РЕН ТВ (1998) 
 Программа рассказывает о том, как устроиться работать на REN-TV.

№ 34. Кинофестиваль «Белые Столбы • 98» — передача «Чтобы помнили» (1998) 
 В программе — рассказ Андрея Дементьева о кинофестивале «Белые Столбы-98» и награждении передачи «Чтобы помнили», спортивная программа «1/52» о подготовке к Олимпиаде в Нагано, Евгений Любимов о логотипе REN-TV на автомобилях спортивной команды «Лада Инжениринг», а также рассказ о программе Виталия Манского «Большой репортаж», ток-шоу «Советские сказки детям до 16-ти», сериалах «Альфред Хичкок представляет» и «Удивительные истории», фильмах «Баллада о Беринге и его друзьях», «Дорога в Коринф», «Большая стирка», «Прототип», «Судья и присяжные», «Доживём до понедельника» и выступлении трио хорватских гитаристов в Рахманиновском зале Московской Консерватории.

№ 35. Как продать телевизионную программу. Телерынок в Новом Орлеане (1998) 
 В программе — телерынок в Новом Орлеане, Виталий Манский и передача «Большой репортаж» о мормонах и полигамии, Пётр Фёдоров и передача «Реноме» о сахалинской колонии, делившейся пайкой хлеба с соседней голодающей деревней.

№ 36. «За и против» и «Советские сказки детям до 16-ти». С. Корзун и С. Михалков (1998) 
 В программе — рассказ о передачах «За и против» с Сергеем Корзуном и Ксенией Лариной, «Советские сказки детям до 16-ти» с Сергеем Михалковым, фильме «Дорогой мальчик», сериалах «Такси» с Дэнни Де Вито и «Будем здоровы!», а также анонсы фильмов «Троих убрать», «Обыкновенное чудо», «Манекенщицы в раю», «Город забвения», «Незаконченный ужин», «Раненая любовь», «Бархатный сезон», «Кордье: сыщик и судья», «Пусть умрет зверь».

№ 37. Женщина года — Ирена Лесневская (1998) 
 В программе — присуждение премии «Женщина-97 России и Америки» Ирене Лесневской, передача «Реноме» и документальный фильм о Москве корреспондента Rai Марка Иннаро, ток-шоу «Шоу Опры Уинфри», а также анонсы фильмов недели: «Не будите спящего полицейского», «Свадьба Кречинского», «Манекенщицы в раю», «Всё, что блестит», «Чисто английское убийство», «Спираль», «Деловые люди», «Чиполлино», «Треугольник», «Кордье: сыщик и судья», «Золотая каска».

№ 38. Ирена Лесневская — женщина года. Церемония награждения (1998) 
 В программе — церемония награждения Ирены Лесневской титулом «Женщина года» Альянса российских и американских женщин, а также персональные поздравления Эльдара Рязанова, Эллы Памфиловой, Юлия Гусмана, Аллы Гербер, Андрея Караулова, Владислава Третьяка, Ирины Хакамады, Олега Матвеева и Зураба Соткилавы.

Даты выхода в эфир

Примечания

Ссылки 
 
 

Kinorium.ru
RuData.ru
Russian Documentary Guild
English Wikipedia

Телепередачи телекомпании РЕН ТВ
Телепередачи, запущенные в 1997 году
Телепередачи, закрытые в 1998 году
Ток-шоу России
Телепередачи России